Aeropuerto de Buenos Aires puede referirse a varios aeropuertos que sirven a la ciudad de Buenos Aires y su área de influencia:

Aeropuertos civiles y comerciales
 Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, ubicado en Ezeiza, principal aeropuerto internacional de Argentina.
 Aeroparque Jorge Newbery, aeropuerto para vuelos nacionales y regionales, ubicado cerca del centro de la ciudad.
 Aeropuerto Internacional de San Fernando, ubicado en la localidad homónima, destinado a la aviación general y escuelas de vuelo.
 Aeródromo Río de la Plata, aeródromo para vuelos pequeños y escuela de vuelo ubicado en Berazategui.
 Aeródromo de Buenos Aires, en Buenos Aires, Costa Rica.

Cerrados
 Aeródromo de Don Torcuato

Aeropuertos militares
 Aeropuerto de Campo de Mayo, aeropuerto del Batallón de Aviación del Ejército 601.
 Aeródromo de El Palomar, aeropuerto de la I Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina. Actualmente es utilizada para vuelos low cost comerciales.
 Aeródromo Mariano Moreno, aeropuerto de la VII Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina ubicado en José C. Paz.
 Aeropuerto de Morón, aeropuerto de la Base Aérea Morón, en el mismo se encuentra el Museo Aeronáutico Nacional.
 Aeródromo de Quilmes, aeropuerto del Área Material Quilmes de la Fuerza Aérea.